Distretto Orientale – distretto di Hong Kong
Distretto Est – distretto di Stoccarda